Abimael é um personagem bíblico das escrituras hebraico-aramaicas. Era filho de Joctã um descendente de Sem filho de Noé. Ele, junto com seus 12 irmãos, é um dos fundadores das primeiras tribos árabes.

Árvore genealógica baseada em Gênesis